Storsjön, Gästrikland kan syfta på:
Storsjön, Gästrikland i Gävle kommun och Sandvikens kommun
Storsjön (Hamrånge socken, Gästrikland) i Gävle kommun
Storsjön (Hedesunda socken, Gästrikland) i Gävle kommun
Storsjön – en del av Viksjön, Gästrikland i Gävle kommun (Hamrånge socken)

Se även
Storsjön (olika betydelser)